Aloft Hotels – amerykańska sieć hotelowa

Zobacz też:

 Adventures Aloft Airport

 Arms Aloft

 Spirits Aloft